Sidi Slimane (Marrocos)

Argélia
 Sidi Slimane (El Bayadh)
 Sidi Slimane (Tissemsilt)
 Sidi Slimane (Uargla)
 Sidi Slimane (Uede)

Desambiguações de topônimos